Az 1961-es magyar férfi vízilabda-bajnokság az ötvenötödik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.
Az Egri Vasas új neve Egri Dózsa lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1962
 
Népsport 1961.07.17/185. szám.

1961
Magyarferfivizilabdabajnoksag